Antipa ist der Nachname von:
 Nicolas Antipa, Schreibweise von Nicolas Antiba, Bischof
 Grigore Antipa (1867–1944), rumänischer Zoologe und Ozeanologe